Kvalspelet till afrikanska U20-mästerskapet i fotboll 2013 var det kvalspel som avgjorde vilka sju lag som skulle få spela det afrikanska U20-mästerskapet i Algeriet i mars 2013 tillsammans med värdnationen Algeriet. Kvalspelet bestod av en preliminär omgång och två ordinarie omgångar. Varje omgång bestod i sin tur av dubbelmöten, där lagen parades ihop och spelade matcher mot varandra.

Preliminär omgång

Första omgången

Andra omgången

Fotbollsåret 2012
Fotbollsåret 2013
Afrikanska ungdomsmästerskapet i fotboll